Stettener Bach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gewässer:
 Stettener Bach (Bogenbach), rechter Zufluss zum Bogenbach in Hofdorf, Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern 
 Stettener Bach (Prien), linker Zufluss der Prien (Fluss) bei Siggenham, Markt Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern 
 Stettener Bach (Rot), rechter Zufluss der Rot (Donau) bei Stetten, Gemeinde Achstetten, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg 
 Stettener Bach, historischer Name des Oberlaufs im Gemeindegebiet von Aichwald, Landkreis Esslingen des Stettener Haldenbachs, linker und Hauptstrang-Oberlauf des Haldenbachs (zur Rems bei Endersbach) bis zur Seemühle, Stetten im Remstal, Gemeinde Kernen im Remstal, Rems-Murr-Kreis, alle Orte in Baden-Württemberg 
 Stettener Mühlbach, linker Zufluss des Nasenbach (Inn) bei Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern 

Sonstiges:
 Stettener Bach (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Stettbach